Жанаталап — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Жанаталап — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Жанаталап — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Жанаталап (бывшая Астрахановка) — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Жанаталап — село в Илийском районе Алматинской области.
 Жанаталап — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Жанаталап — село в Кегенском районе Алматинской области.
 Жанаталап — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанаталап — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Жанаталап — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Жанаталап — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанаталап — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Жанаталап (быв. Молодецкое) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Жанаталап — село в Жалагашском районе Кызылординской области.
 Жанаталап — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Жанаталап (бывший Интернационал) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанаталап — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанаталап — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанаталап — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Жанаталап — село в Беляевском районе Оренбургской области.